Le rêve passe, chanson d'Adolphe Bérard (1907) ;
 Le rêve passe, film muet de 1911.